Андре́й Ви́кторович Карау́лов () — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Наиболее известен как автор и ведущий публицистических программ «Момент истины» (1992—2016) и «Русский век» (1998—2006), в разное время транслировавшихся российскими телеканалами. Президент ТОО «Телевизионная корпорация „Момент истины“». Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1995). Кандидат искусствоведения (1990).

Биография 
Родился в подмосковном Калининграде (ныне город Королёв) Московской области.

В 1976 году работал разнорабочим завода «Салют» в Москве.

В 1981 году окончил факультет театроведения ГИТИСа им. А. В. Луначарского. 

Кандидат искусствоведения.

С 1982 г. по 1983 г. — служба в Советской Армии, в театрально-армейской команде.

С 1983 г. по 1985 г. —  журнала «Театральная жизнь».

С 1985 г. по 1988 г. — заведующий отделом юмора журнала «Огонёк».

С 1988 г. по 1990 г. — работает в альманахе «Наше наследие». Печатался в газете «Советская Россия».

С 1990 г. — заведующий отделом журнала «Родина».

В 1991 г. — заведующий отделом литературы и искусства «Независимой газеты».

В августе 1991 г. присутствовал на пресс-конференции ГКЧП вместе с Татьяной Малкиной, журналисткой из «Независимой газеты», задавшей вопрос про «государственный переворот».

С 1992 по 2016 год — автор и ведущий программы «Момент истины».

В 1992—1997 годах «Момент истины» выходил на канале РТР. В 1997 году вступил в конфликт с председателем ВГТРК Николаем Сванидзе и его заместителем Михаилом Лесиным, в результате которого «Момент истины» сняли с эфира.

В 1998—1999 годах — на ТНТ в формате ток-шоу.

С 6 февраля 2000 по 27 сентября 2010 года — на телеканале «ТВ Центр». В связи с уходом программы с «ТВ Центра» информация о ней была удалена с сайта телеканала.

С 6 июня 2011 по 26 декабря 2016 года передача выходила на «Пятом канале».

В 1998—2006 годах — автор и ведущий программы в формате интервью «Русский век» на телеканале НТВ, затем на телеканале ТВЦ.

Также вёл программы «Ворованный воздух» и «Русские люди» на телеканале ТНТ, «Вокруг Кремля» на канале REN-TV и «Национальное достояние» на ТВЦ.

В 2007 году было возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации уголовное дело о незаконной прослушке, в том числе Караулова.

Автор политических книг «Вокруг Кремля» (второе издание книги вышло в 2 томах в издательстве «Слово»). Первое издание книги «Вокруг Кремля» вышло в 1990 году и, по мнению автора, цель этой книги состояла в том, чтобы «через цикл диалогов показать, как в течение одного года жила и развивалась общественно-политическая мысль, куда и к чему шли…»; «Русское солнце». Автор монографий «Театр, 1980-е», «Олег Иванович Борисов», «Упрощённый театр».

Автор документального 4-серийного фильма «Неизвестный Путин».

Владеет немецким языком. С 2011 года — активный участник ток-шоу на федеральных каналах, посвящённых политическим и социальным темам (с середины 2017 года появляется, в основном, в передачах «Первого канала» — «Пусть говорят», «На самом деле», «Эксклюзив», «Семейные тайны»).

C апреля 2018 по май 2022 года, вёл свой канал на YouTube, который имел более 2,1 млн подписчиков, до его блокировки администрацией YouTube.

В начале ноября Караулов сообщил, что имеет статус свидетеля в деле по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье «Клевета», вскоре МВД России объявило Караулова в розыск.

Семья 
Жены:
Первый брак
дочь Лидия, работает на Первом канале
Второй брак — Наталья Миронова, дочь драматурга и сценариста Михаила Шатрова
дочь Софья.- ДНК тест-негатив со слов Караулова на последних минутах разговора /Караулов. Покушения на Путина, импотент Лукашенко, серийный убийца Ходорковский. В гостях у Гордона/ 
Третий брак — Ксения Караулова
сын Василий, учится на экскурсовода.
Четвёртый брак — Юлия Мареева . До брака с Карауловым училась в РГГУ. В возрасте 21 года Мареева познакомилась с Карауловым, которому было тогда 53 года. Большой портрет Мареевой висел в программе «Момент истины» рядом с головой Караулова. Однако после закрытия программы семья фактически распалась.
Пятый брак — Варвара Прошутинская (род. 1990), внучка известной телеведущей Киры Прошутинской.

Критика

Библиография

Фильмография

Документальные фильмы 
 2018 г. «Путин как superstar»
 2017 г. «Глазами клоуна». ООО «Стратегия века».
 2014 г. «Как погиб „Боинг“». ООО «Стратегия века».
 2014 г. «Обыкновенный фашизм». ООО «Стратегия века».
 2013 г. «Бои без правил». ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Гормост» приказал умереть. ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Над пропастью во лжи». ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Греф обманул Путина или это неправда!». ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Модный приговор судьи Федина». ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Игорь Коротченко, служба Родине». ООО «Стратегия века».
 2012 г. «Мишень для игры в дартс». ООО «Стратегия века».
 2011 г. «Отец» (в 3 частях). ООО «Стратегия века».
 2011 г. «Неизвестный Путин: жизнь и работа этого человека за последние 10 лет.» (в 4 частях). ООО «Стратегия века».
 2011 г. «Ходорковский. Тру(б)пы» (в 2 частях). ООО «Стратегия века».
 2010 г. «Скунс». ООО «Стратегия века» по заказу ОАО «ТВ Центр».
 1998 г. «Русский век» в гостях у Олега Попова. Телевизионная корпорация «Момент истины» по заказу НТВ.

Художественные фильмы 
 2003 г. «Истина момента» (сериал) Азербайджан, Турция, Россия — играет самого себя.

Примечания

Ссылки 
 
platforma-karaulov.ru — проект "Платформа" Андрея Караулова

Актёры по алфавиту
Актёры России
Актёры XXI века
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Журналисты СССР
Журналисты XXI века
Журналисты телеканала «Россия-1»
Журналисты «Независимой газеты»
Общественные деятели России
Публицисты XX века
Публицисты XXI века
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры XXI века
Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры-документалисты России
Телеведущие НТВ
Телеведущие Пятого канала (Россия)
Телеведущие канала РЕН ТВ
Телеведущие канала «Россия-1»
Телеведущие ТНТ
Авторы каналов YouTube
Ютуберы России
Ютуберы по алфавиту
Блогеры России
Лауреаты премии ТЭФИ
ТВ Центр